Le nom d'Isaac est un nom assigné par l'Organisation météorologique mondiale à plusieurs cyclones tropicaux formés dans l'Océan Atlantique depuis 1979. En date de 2018, quatre tempêtes tropicales utilisent ce nom. Le nom n'a pas été utilisé en 1982 et 1994.
 Tempête tropicale (1988) - caractéristiques tropicales durant 18 heures sans menace.
 Ouragan Isaac (2000) - a atteint la catégorie 4.
 Ouragan Isaac (2006) - catégorie 1 formée près des Bermudes, devenu extratropical lors de son passage à Terre-Neuve.
 Ouragan Isaac (2012)
 Ouragan Isaac (2018) - un ouragan de catégorie 1 qui avait été rétrogradé avant de passer sur le Petites Antilles et qui n'a pas fait de dégât connu.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme